Серге́й Ива́нович Котко́в (, Тейково, Владимирская губерния — ) — советский лингвист, диалектолог.

Биография 
Отец и мать работали в Тейково на фабрике, отец — табельщиком, мать — ткачихой. Здесь Котков в 1924 году окончил школу, занимается организацией пионерии в Тейковском уезде, работал секретарем и председателем бюро пионеров, заведовал агитационно-пропагандистским отделом уездного комитета комсомола. Затем заведовал клубом в поселке Нерль, преподавал русский язык и обществоведение в школе. В конце 1920-х гг. был репортёром ивановских газет «Рабочий край» и «Смычка», организовал литературный кружок на фабрике имени Балашова, в 1931 году работал в Ивановском радиоцентре.

В 1931 г. Котков поступил на авторское отделение в Редакционно-издательский институт, где учился до его закрытия в 1933 г., одновременно преподавая в московских школах. В 1937 году он окончил вечернее отделение русского языка и литературы МГПИ, а в 1941 — аспирантуру МГПИ и сразу был приглашен в Таганрогский учительский институт. Однако в связи с началом Великой Отечественной войны институт был закрыт, и Сергей Котков вернулся в Тейково, где занял должность директора школы № 4, преподавал литературу, русский язык, историю. В 1943 году Котков защитил диссертацию кандидата филологических наук и в 1944 году переехал в Орёл. В Орловском пединституте он выполняет обязанности декана факультета русского языка и литературы, ведет научно-исследовательскую работу. В 1952 году состоялась защита его докторской диссертации «Говоры Орловской области (фонетика и морфология)».

В 1954 году ученого перевели в Москву в Институт русского языка Академии наук СССР (ныне ИРЯ РАН им. Виноградова). Несколько лет Котков был заместителем директора института (по некоторым воспоминаниям сослуживцев, в институте он играл роль «носителя большевизма», будучи «сверхпартийным человеком», но при этом «всё-таки был учёным»). О работе Коткова в Институте русского языка сохранились воспоминания впоследствии известного лингвиста Л. И. Скворцова, который пишет, что Котков по поручению своего начальника, директора института академика В. В. Виноградова, отбирал выпускников МГУ для работы в только что созданном Институте русского языка.

Затем С. И. Котков возглавил Сектор лингвистического источниковедения и исследования памятников русского языка, главной задачей которого было изучение и издание древнерусских письменных памятников, чему учёный посвятил всю оставшуюся жизнь.

Научная деятельность 
В своих трудах Котков обосновал возможность изучать разговорную речь прошлых эпох по деловой письменности. Он редактировал и принимал участие в подборе скорописных материалов для сборников:
 «Памятники южновеликорусского наречия» (1977, 1982, 1990, 1993),
 «Памятники деловой письменности XV—XVI вв.: Рязанский край» (1978),
 «Памятники деловой письменности XVII в.: Владимирский край» (1984).

Под редакцией С. И. Коткова увидело свет более 20 изданий памятников русского языка. Среди них такие шедевры древнерусской письменности:
 «Изборник Святослава» 1076 г. (1965),
 «Синайский патерик XI—XII в.в.» (1967),
 «Грамотки XVII — начала XVIII в.» (1969),
 «Успенский сборник XII—XIII в.в.» (1971),
 «Назиратель XVI в.» (1973),
 «Выголексинский сборник XII в.» (1977),
 «Московская деловая и бытовая письменность XVIII в.» (1981),
 4 тома рукописной газеты «Вести-Куранты» (1972, 1976, 1980, 1983).

Известны статьи Коткова, посвященные изучению памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Ученый дает толкование отдельным лексемам (болонье, галица, смага, струга, зегзица, запасти, лелеяти, крычати, потяти, щекотати, незнаемь и др.), а также анализирует спорные чтения памятника (въ стазби, подобіе, на канину и др.). Свои выводы лингвист обосновывает параллелями, извлеченными из памятников деловой письменности, диалектных записей и фольклорных текстов. В своих работах С. И. Котков неизменно подчеркивал необходимость изучения языка «Слова…» на основе привлечения лексики восточнославянской письменности и живых современных говоров, особенно южновеликорусских, поскольку в них сохранились следы породившей «Слово…» эпохи. Эти новые в языкознании идеи Коткова стимулировали дальнейшее изучение памятника в новом направлении.

Истории отдельных слов Сергей Иванович посвятил популярную книгу «Сказки о русском слове» (1964).

В деловой переписке XVII века С. И. Котков обнаружил одно из первых упоминаний о своей малой родине — селе Тейково, датированное 11 октября 1613 года. Документ составлен по поводу раздела двора «Якова Иванова Сына Молчанова между братьями его Григорием Большим и Григорием Малым».

Основные работы 
  (в пер.) (Книга содержит описание фонетики и морфологии московской речи XVII столетия. Выясняется взаимодействие московского говора с наречиями южновеликорусским и северновеликорусским)

Память 
С. И. Котков похоронен в Москве на Митинском кладбище (участок 171).

На фасаде школы № 4 г. Тейково установлена мемориальная доска в честь учёного.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Лингвисты СССР
Преподаватели Орловского государственного университета
Русисты
Диалектологи
Историки языка
Доктора филологических наук
Выпускники МПГУ
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Лауреаты Государственной премии РСФСР
Члены КПСС
Исследователи Слова о полку Игореве
Похороненные на Митинском кладбище
Родившиеся в Шуйском уезде
Лингвисты по алфавиту